Српска лига Војводина у сезони 2014/15. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне - Банатска, Бачка и Новосадско-сремска.

Клубови у сезони 2014/15.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине

Српска лига Војводина
Српске фудбалске лиге у сезони 2014/15.